Pieter Schenk (I)
 Pieter Schenk (II)